Peru is sinds 18 november 2002 onderverdeeld in regio's, provincies en districten. Het tweede niveau van de onderverdeling is de provincie (provincias; enkelvoud: provincia). Er zijn in totaal 25 regio's, die zijn onderverdeeld in 195 provincies. De provincie Lima is een zelfstandige provincie en maakt geen onderdeel uit van een regio. Het totaal aantal provincies is 196. De provincies zijn weer onderverdeeld in districten (1874, stand 2016).

De regio met de minste provincies is Callao, met één provincie. De regio met de meeste provincies is Áncash, met in totaal twintig provincies. De provincie met de minste districten is Purús, met één district. De provincie met de meeste districten is Lima, met in totaal 43 districten.

Provincietabel
De onderstaande tabel toont de provincies per regio, met per provincie de hoofdstad, de oppervlakte, het aantal inwoners en het aantal districten in de provincie. De in vet weergegeven hoofdstad is naast hoofdstad van de provincie ook de hoofdstad van de regio.